Belladona puede referirse a:

 una especie vegetal con propiedades tóxicas y medicinales, de la familia de las Solanaceae, cuyo nombre científico es Atropa belladonna; o
 en Yucatán (México), una especie vegetal con propiedades medicinales, originaria de Madagascar, cuyo nombre científico es Kalanchoe blossfeldiana; o
 la banda argentina de rock Belladona.
 la banda italiana de rock noir Belladonna.